Со́чинская епа́рхия — епархия Русской Православной Церкви в границах городского округа Сочи и Туапсинского района Краснодарского края. Входит в состав Кубанской митрополии.

История 
Образована определением Священного синода от 28 декабря 2018 года выделением из Екатеринодарской епархии. К тому времени в епархии значились 39 действующих приходов, ещё 4 — в стадии строительства. Планировалось открыть на курорте Сочи и в Туапсинском районе несколько духовно-просветительских центров.

Епископы 
 Герман (Камалов) (28 декабря 2018 — н. в.)

Благочиния 
По состоянию на октябрь 2022 года епархия разделена на 7 церковных округов:
 1-е Адлерское благочиние
 2-е Адлерское благочиние
 Лазаревское благочиние
 Сочинское благочиние
 1-е Туапсинское благочиние
 2-е Туапсинское благочиние
 Хостинское благочиние

Монастыри 
 Крестовая пустынь в селе Солохаул (мужской)
 Троице-Георгиевский монастырь(женский)
 Свято-Троицкий монастырь.

Примечания

Ссылки 
 Сочинская епархия на сайте Патриархия.ru

 
Епархии Русской православной церкви
Появились в 2018 году в России
Организации, основанные в 2018 году
2018 год в религии
2018 год в Краснодарском крае